Porten ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Porten, deutscher Zeitungsredakteur im Rheinland und in Danzig
 Daniel Halbach von der Porten (auch: von der Pforte; 1581–1635), deutscher Mediziner, siehe Daniel Halbach von der Phorten 
 Franz Porten (1859–1932), deutscher Opernsänger, Vater Henny Portens
 Henny Porten (1890–1960), deutsche Schauspielerin
 Josef Porten (1908–1978), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Maria Porten (* 1939), Schweizer Komponistin und Buchautorin deutscher Herkunft 
 Marion Porten (* 1972), deutsche Bildhauerin und Videokünstlerin
 Max von der Porten (1879–1943), deutscher Industrieller
 Rosa Porten (1884–1972), deutsche Schauspielerin, Drehbuchautorin, Filmregisseurin und Schriftstellerin

Porten steht für:

 Porten (Antarktika), Gebirgspass im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Porten (Wuppertal), eine Ortslage

Siehe auch:

 Poorten